Phyllonoma är ett släkte av järneksväxter. Phyllonoma ingår i familjen Phyllonomaceae. 

Phyllonoma är enda släktet i familjen Phyllonomaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Phyllonoma